Gnaty est le nom de :

Toponymie
en Pologne

dans la voïvodie de Mazovie
 Gnaty, village du powiat d'Ostrołęka
 Gnaty, village du powiat de Sierpc